CEV steht für:
 Campeonato de España de Velocidad, deutsch Spanische Motorrad-Straßenmeisterschaft
 Chemins de fer électriques Veveysans, eine Schmalspurbahn der Transports Montreux-Vevey-Riviera
 Combat Engineer Vehicle M728, US-amerikanischer Pionierpanzer
 Confédération Européenne de Volleyball, europäischer Dachverband des Volleyballs
 Crew Exploration Vehicle, der erste Name eines geplanten bemannten Raumfahrzeuges der NASA
 Equivalent carbon content, eine Vergleichsgröße zur Auskunft über die Schweißeignung von Baustählen, siehe Kohlenstoffäquivalent
 Closed-eye visuals, Halluzination
 Mettel Field (IATA-Code), Flughafen von Connersville (Indiana), Fayette County (Indiana), Indiana

Siehe auch:
 Citrus-Exocortis-Viroid

Abkürzung